Henry Mayer, un acteur français.
 Henry Mayer, un caricaturiste germano-américain.
 , un historien américain.
 Henry Mayer (1878-1955, coureur cycliste allemand

Voir aussi 
 , un compositeur allemand ayant pour pseudonyme Henry Mayer.
 , une personnalité politique américaine.